Сеніє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 31 км на північний схід від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2016 року Сеніє і Сен-Совер було об'єднано в новий муніципалітет Сеніє-Сен-Совер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 688,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сеніє на сайті французького Національного інституту географії
 Сеніє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеніє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеніє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеніє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна